Nogué est un patronyme porté notamment par :

 François Nogué (né en 1956), directeur général délégué Ressources Humaines du Groupe SNCF ;
 Joseph Nogué (1801-1871), homme politique français.